Ludwig Fischer (1905–1947) – niemiecki prawnik, gubernator dystryktu warszawskiego, zbrodniarz nazistowski
 Ludwig Fischer (1745–1825) – niemiecki śpiewak operowy, bas
 Ludwig Fischer (1828–1907) – szwajcarski botanik
 Ludwig Fischer (1915–1991) – niemiecki kierowca wyścigowy